James Monaco ist der Name folgender Personen:
* James Monaco (Autor) (* 1943), US-amerikanischer Filmwissenschaftler und Autor
 James V. Monaco (1885–1945), US-amerikanischer Liedtexter und Komponist italienischer Herkunft

Siehe auch:
 James DeMonaco (* 1969), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent